You can't love 'em all (Berns/Leiber/Stoller/Nugetre) (1963), een lied door onder meer Solomon Burke, Mel Tormé, The Drifters, Cliff Bennett and the Rebel Rousers en The Cats
 You can't love 'em all (Cahn/Van Heusen) (1959), een lied door onder meer Tony Bennett en Dean Martin
 You can't love 'em all (Dean Martin), een album van Dean Martin uit 1967